10-й юбилейный выпуск Тур Сан-Луиса — шоссейной многодневной велогонки по дорогам Аргентины. Она стартовала 18 января в Эл Дуразно (Катамарка) и финишировала 24 в Сан-Луисе. Эта гонка для многих лидеров была начальной в сезоне и тем самым привлекла особое внимание.

Участники 
На старт вышли 28 команд состоящие максимум из 6 человек. В их число вошли 7 команд категории UCI WorldTeam принимавших участие в Мировом туре UCI 2015, 6 ПроКонтинентальных, 7 континентальных и 8 Национальных сборных. Всего на старт вышло 167 гонщиков. Цвета Российского Флага на берегах Аргентины защищала команда  вместе с единственным российским гонщиком Николаем Трусовым (занял 121-е место).

Маршрут 
Гонка включала семь этапов. Первым будла 21-километровая командная гонка. Вторая этап, самый длинный на гонке (181,9 км) в основном плоский и подходил спринтерам. Третий этап также планировался как спринтерский, хотя подъём незадолго до финиша, мог быть подходящим место для атаки в отрыв. Четвёртый этап заканчивался восхождением на Серро Эль Амаго. На следующий день этап финишировал более короткий подъём, что не должно отразиться на значительных временных разрывах. Однако на шестой день стоял ещё одни горный этап; он финишировал на "Filo Sierras Comechingones" (Мерло , которые еженедельник Cycling Weekly описывает как "устрашающий". Заключительный этап проходил на трассе в самом Сан-Луисе и снова должен был быть спринтерским.

Ход гонки

Этап 1

Этап 2

Этап 3

Этап 4

Этап 5

Этап 6

Этап 7

Лидеры классификаций

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт